Restless Heart, američki country pop sastav
Restless Heart (album), njihov nastupni album
 Restless Heart (Whitesnake), album sastava Whitesnake